Alberthütte ist der Name mehrerer Schutzhütten:

 Das Refuge Albert 1er in der französischen Mont-Blanc-Gruppe
 Die König-Albert-Hütte, italienisch Rifugio Re Alberto I, besser bekannt als Gartlhütte in der Rosengartengruppe in Südtirol
 Alberthütte am Greimkogel im Rosaliengebirge, Österreich.